Rob Norris peut désigner :

 Rob Norris, bassiste et chanteur américain du groupe The Bongos ;
 Rob Norris, homme politique provincial canadien de la Saskatchewan.